(277) Эльвира () — небольшой астероид главного пояса, который был открыт 3 мая 1888 года французским астрономом Огюстом Шарлуа в обсерватории Ниццы и назван в честь одной из героинь книг французского писателя Альфонса де Ламартина.

Орбитальные характеристики 
Данный астероид входит в состав семейства Корониды. Он расположен во внешней части главного пояса на расстоянии 2,88 а. е. от Солнца. Поскольку он движется по практически круговой орбите с низким эксцентриситетом, близким к 0,08, его расстояние от Солнца меняется довольно слабо, примерно от 393,713 млн км в перигелии до 469,703 млн км в афелии. 

Один оборот астероид совершает примерно за 1790,5 суток, что составляет чуть более 4,9 года.

Физические характеристики 
Диаметр астероида небольшой, всего 27,19 км. Его поверхность очень светлая, с альбедо, равным 0,2770, что говорит о его принадлежности к светлым астероидам спектрального класса C. Из-за небольших размеров и относительно небольшой отражательной способности абсолютная звёздная величина астероида составляет всего 9,84m, а его видимая звёздная величина и того меньше. 

Период вращения вокруг своей оси у него оказался довольно большим почти 29 часов 42 минуты.

Изучение 
Группа астрономов использовала данные двухгодовых наблюдений с 1998 по 2000 год для изучения нескольких астероидов семейства Корониды, в том числе и астероида (277) Эльвира. Совместная работа по анализу полученных в указанный период данных позволила получить кривые блеска для 61 астероида и уточнить периоды их вращения.

См. также 
 Список астероидов (201—300)
 Пояс Койпера
 Семейство астероидов

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды Главного пояса
Астероиды, открытые Огюстом Шарлуа
Астероиды диаметром от 2 до 40 км